Славгородский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Славгородский округ был образован 9 декабря 1925 года из Славгородского и части Татарского уездов Омской губернии. Центром округа был назначен город Славгород. Округ был разделён на 12 районов:

 Андреевский район. Центр — село Андреевка
 Благовещенский район. Центр — село Благовещенка
 Волчихинский район. Центр — село Волчиха
 Знаменский район. Центр — село Знаменка
 Карасукский район. Центр — село Карасук
 Ключевский район. Центр — село Ключи
 Михайловский район. Центр — село Михайловское
 Ново-Алексеевский район. Центр — село Ново-Песчаное
 Родинский район. Центр — село Родино
 Славгородский район. Центр — город Славгород
 Хабарский район. Центр — село Хабары
 Чёрно-Курьинский район. Центр — село Чёрно-Курья

6 апреля 1927 образован Немецкий национальный район с центром в селе Гальбштадт.

30 июля 1930 Славгородский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 433,5 тыс. человек. Из них украинцы — 46,8 %; русские — 40,4 %; немцы — 7,3 %; казахи — 2,2 %; белорусы — 1,9 %.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР
Славгород (Россия)
1925 год в Алтайском крае
Появились в 1925 году в России
События 9 декабря
Декабрь 1925 года
Административные единицы, образованные в 1925 году
Округа, упразднённые в 1930 году
События 30 июля
Июль 1930 года